Birsteinius är ett släkte av kvalster. Birsteinius ingår i familjen Liacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Birsteinius